L'embossage peut désigner :

 En reliure et dans les arts graphiques, l'embossage est une technique artisanale de déformation du papier ou d'un autre matériau déformable ;
 En marine, l'embossage désigne la position ou l'amarrage d'un navire ;
 En charcuterie, l'embossage désigne le remplissage d'un boyau, naturel ou non.